12P:
 12P — комета.
 12P — позначення півдня в англомовних країнах.
 12P — захворювання.

Див. також 
 I2P